Гранха Санта Лусија има више значења:

 Гранха Санта Лусија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Лусија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Лусија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику